Тед ван де Паверт (, род. 6 января 1992 года, Дутинхем, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Де Графсхап».

Клубная карьера 
Родившийся в Дутинхеме, Тед долгое время жил с родителями в городе Варсселдер. В юном возрасте к нему проявляли интерес такие клубы, как «Витесс», «Твенте» и «Гоу Эхед Иглз», но игрок решил вступить в школу соседнего «Де Графсхап». Ему на тот момент было 10 лет.

Ван де Паверт начал выступать за команду из родного города в 2010 году. Игрок дебютировал в профессиональном футболе 18 декабря 2010 года. Выбыв с командой из высшего дивизиона в сезоне 2011/12, команда с ним три раза попадала в плей-офф Эрстедивизи и в итоге вернулась в элиту в 2015 году. Тед ван де Паверт впоследствии стал даже капитаном команды.

В 2016 году ван де Паверт подписал контракт с клубом ПЕК Зволле, взяв 9-й номер. В сезоне 2017/2018 он был отдан в аренду с возможностью выкупа в клуб «НЕК». В нем он сыграл 27 матчей и забил два гола. Клуб хотел воспользоваться функцией выкупа контракта защитника, но не смог договориться с ним.

В 2018 году Тед вернулся в «Де Графсхап», подписав двухлетний контракт, который был впоследствии продлен ещё на два года.

Карьера в сборной 
Ван де Паверт вызывался в сборную Нидерландов до 20 лет, где сыграл один матч — против молодежной сборной Ирландии. «Оранжевые» потерпели крупное поражение 0:3.

Личная жизнь 
Тед женат на Лоис ван де Паверт, а в 2018 году у них родилась дочь Фей.

Статистика

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК ПЕК Зволле